Kensington har flere betydninger:

Stednavne

Australien 
 Kensington, New South Wales - delstat i New South Wales
 Kensington, Vestaustralien - Vestaustralien
 Kensington, Victoria - Victoria
 Kensington, Sydaustralien - Sydaustralien
 Kensington Gardens, Sydaustralien - Sydaustralien
 Kensington Park - Sydaustralien

Canada 
 Kensington, Prince Edward Island - Prince Edward Island

England 
 Kensington and Chelsea - bydel i London
 Kensington - distrikt i det vestlige og centrale London
 North Kensington
 South Kensington
 West Kensington
 Kensington Gardens
 Kensington Palace
 Kensington, Liverpool - Liverpool
 Kensington division - Middlesex

USA 
 Kensington, Californien - Californien, (ved San Francisco Bay Area)
 Kensington, San Diego - San Diego, Californien
 Kensington, Connecticut - Connecticut
 Kensington, Illinois - Illinois
 Kensington, Kansas - Kansas
 Kensington, Maryland - Maryland
 Kensington, Michigan - Michigan
 Kensington, Minnesota - Minnesota
 Kensington, New Hampshire - New Hampshire
 Kensington, New York - New York (Long Island)
 Kensington, Brooklyn - New York
 Kensington, Ohio - Ohio
 New Kensington - Pennsylvania
 Kensington, Pennsylvania - Philadelphia, Pennsylvania
 West Kensington - Philadelphia, Pennsylvania
 Olde Kensington - Philadelphia, Pennsylvania
 Kensington District - Pennsylvania

Andet 
 Kensington-runestenen
 South Kensington-museet